

Presentación previa 
Andrej Martin y Gerald Melzer eran ellos defensores del título, Andrej Martin decidió no participar y Gerald Melzer participó con Yannick Mertens perdiendo en primera ronda

Ruben Gonzales y Darren Walsh ganaron el título tras derrotar en la final Emilio Gómez y Roberto Maytín.

Cabeza de serie 

  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Cuartos de final)
  Nicolás Barrientos /  Eduardo Struvay (Cuartos de final)

<ol start=3>
 ''' Ruben Gonzales /  Darren Walsh (Campeones)
  Dean O'Brien /  Juan Carlos Spir ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Morelos 2015